Вентиляционная шахта — как обобщающее понятие
 Вентиляционная шахта (метро) — отдельное понятие, касающееся только вентиляции метрополитена